TRPA1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 119 амінокислот, а молекулярна маса — 127 501.

Кодований геном білок за функцією належить до іонних каналів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт іонів, транспорт. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

TRP-канали